Slovo habitus (lat. obvyklý postoj, vzhled, oblečení) má několik významů:

 Habitus (biologie) – vnější vzhled organismu, používá se především v botanice
 Habitus (sociologie) – sada dispozic a předpokladů člověka
 Habitus (Aristoteles)

Odtud také:
 Hábit, oblek řeholníka a řeholnice
 Habituální, navyklý, obvyklý.